Жекитиньонья:

 Жекитиньонья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья.
 Жекитиньонья — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.